Il doppio del torneo di tennis U.S. Women's Hard Court Championships 1990, facente parte del WTA Tour 1990, ha avuto come vincitrici Kathy Jordan e Liz Smylie che hanno battuto in finale Gigi Fernández e Robin White 7-5, 7-5.

Teste di serie 

 Gigi Fernández /  Robin White (finale)

 Betsy Nagelsen /  Larisa Neiland (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

U.S. Women's Hard Court Championships 1990